Sweetie steht für:

 Handelsname für Grapefruit
 Sweetie (1929), US-amerikanischer Film von Frank Tuttle
 Sweetie (1989), australischer Film von Jane Campion

Siehe auch:
 Sweety